Bałtów (gemeente), gemeente in het woiwodschap Święty Krzyż
 Bałtów (Święty Krzyż), plaats in bovengenoemde gemeente
 Bałtów (Lublin), plaats in gemeente Żyrzyn in woiwodschap Lublin.